

Юсупово — село, Ардатовський район, Нижньогородська область
 Юсупово — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Юсупово — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Юсупово — присілок, Татишлинський район, Башкортостан